Sansebastianesi – abitanti di San Sebastiano Curone
Sansebastianesi – abitanti di San Sebastiano al Vesuvio
Sansebastianesi – abitanti di San Sebastiano da Po